John F. Kennedy, Amerikaanse president, levend van 1917 tot 1963
 John Kennedy (Australianfootballspeler) Australische Australianfootballspeler en -coach, levend van 1928 tot 2020
 John Neely Kennedy, Amerikaans senator, geboren in 1951
 John Kennedy (Engelse voetballer), geboren in 1978
 John Kennedy (Schotse voetbalcoach), geboren in 1983